Села:
 Кунцеве — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Кунцеве — Полтавська область, Новосанжарський район

Див. також 
 Кунцево